Durant puede referirse a:

Personajes
 Adrian Durant (nacido en 1984)
 Alberto Durant (nacido en 1951)
 Ariel Durant (1898-1981)
 Cliff Durant (1890-1937)
 Darian Durant (nacido en 1982)
 Don Durant (1932-2005)
 George Durant (1632-1692)
 Henry Durant (1802-1875)
 Henry Bickersteth Durant (1871-1932)
 Henry Fowle Durant (1822-1881)
 Hugh Durant (1877-??)
 Isabelle Durant (nacido en 1954)
 Joanne Durant (nacido en 1975)
 Joe Durant (nacido en 1964)
 John Charles Durant (1846-1929)
 Justin Durant (nacido en 1985)
 Kenneth W. Durant (nacido en 1919)
 Kevin Durant (nacido en 1988), baloncestista estadounidense
 Louis Durant (1910-1972)
 Michael Durant (nacido en 1961)
 Mike Durant (nacido en 1969)
 Paul Durant (nacido en 1959)
 Sam Durant (nacido en 1961)
 Thomas C. Durant (1820-1885)
 Tony Durant, (nacido en 1928)
 Will Durant (1885-1981)
 William C Durant (1861–1947)
 William West Durant (1850-1934)

Geografía

Durant puede referirse a tres localidades de Estados Unidos:
 Durant (Iowa)
 Durant (Misisipi)
 Durant (Oklahoma)

Otros
 Durant Motors
 Durant (automóvil)
 Durant (grupo), grupo musical.
 Durant un pokémon de la quinta generación.